Бустон — топоним:

Таджикистан 
 Бустон — город в Согдийской области Таджикистана, бывший Чкаловск.
 Бустон — посёлок городского типа в Согдийской области Таджикистана.
 Бустон — село в Раштском районе. 
 Бустон — село в Таджикабадском районе. 
 Бустон — сквер в Душанбе.

Узбекистан 
 Бустон — посёлок в Андижанской области
 Бустон — Бухарская область.
 Бустон — Ферганская область.
 Бустон — городской посёлок в Хивинском районе Ферганской области.
 Бустон — посёлок в Джиззакской области.

См. также 
 «Согдиана» (в 1978—1981 годах — «Бустон») — футбольный клуб из Джизака.
 Бостан
 Бустан
 Бустинг